Die Nationaldivision 1970/71 war die 57. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Union Luxemburg wurde zum dritten Mal Meister. Titelverteidiger Jeunesse Esch belegte den dritten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1971
Fußballsaison 1970/71